|}

Die Bahnstrecke Avrig–Făgăraș ist eine Hauptbahn in Rumänien. Sie verläuft am Nordrand der Transsilvanischen Alpen entlang des Flusses Olt.

Geschichte 
Die Bahnstrecke entstand am Ende des 19. Jahrhunderts unter der Bezeichnung „Localbahn Felek–Fogaras“ auf dem Territorium Ungarns innerhalb der habsburgischen Doppelmonarchie. Sie wurde am 22. November 1892 fertiggestellt und schloss ostwärts an die wenige Wochen zuvor in Betrieb genommene Bahnstrecke von Sibiu nach Avrig an.

Durch die Fortsetzung der Bahnstrecke von Făgăraș nach Brașov 1908 wurden Sibiu und Brașov direkt miteinander verbunden, so dass auch die Bahnstrecke von Avrig nach Făgăraș überregionale Bedeutung erlangte.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam Siebenbürgen und damit auch die Bahnstrecke an Rumänien; sie wurde von der staatlichen Bahngesellschaft Căile Ferate Române übernommen.

Von Juli 2009 bis Dezember 2010 war die Linie wegen einer beschädigten Brücke zwischen den Bahnhöfen Scoreiu und Cârța unterbrochen. Für eine Reparatur stand längere Zeit kein Geld zur Verfügung.

Heutige Situation 
Die Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Sie ist Teil der wichtigen Fernverbindung von Brașov über Sibiu nach Arad. Es verkehren täglich mehrere Schnellzüge.

Anmerkungen 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke AvrigFagaras
Bahnstrecke AvrigFagaras